Dan Grigore se poate referi la:

 Dan Grigore, un celebru pianist român.
 Dan Grigore, politician, membru al Parlamentului României
 Dan Grigore Adamescu, om de afaceri român